Åndehul er i bogstavelig forstand et hul i isen, der også kaldes en våge (jævnfør vågehval), hvor sæler og andre arktiske dyr kan søge hen for at trække vejret efter at have være neddykket. Udtrykket bruges dog mest i overført forstand om et fristed uden for mange disciplinære begrænsninger (jævnfør det kendte udtryk at få luft). I 1930'erne hed et politisk-satirisk dansk hæfte Aandehullet. Poul Henningsen var en af forfatterne og Hans Bendix en af tegnerne.

Et grønt område i en storby er et åndehul, og et værested for udsatte er det også.

Se også 
 Humor
 Blåsthul

Eksterne henvisninger 
 Narhvalerne Narhvalerne mødes i åndehullet 
 Tidsskriftet Åndehullet
 Åndehullet fritids- og ungdomsklub

Frihed
Fritid
Unge
Satire